«Филд» (The Field) — старейший в мире спортивный журнал, издаваемый с 1853 года.
 Филд-триалсы (Field trial) — полевые испытания подружейных (легавых) собак, существующие с 1860-х годов в Англии.

См. также 
 Филд (фамилия)

Примечания